La expresión Sancti Spiritu procede del latín, significa Espíritu Santo y puede hacer referencia a:

 Sancti Spiritu, la primera población española levantada en el actual territorio argentino.
 Sancti Spiritu, localidad en el departamento General López de la provincia argentina de Santa Fe.

Otros 
 Sancti Spiritus (desambiguación)